The Era (« l'ère » en anglais) peut désigner :
 The Era, un hebdomadaire britannique publié de 1838 à 1939 ;
 The Era, un album de Jay Chou, sorti en 2010.